aptosid, appelé jusqu'à  sidux (), est une distribution Linux destinée aux ordinateurs de bureau de type PC, basée sur Sid, la version instable de Debian.
Ce LiveCD peut tourner sur des ordinateurs de type i686 ou x86-64, et il peut être installé sur disque dur en une quinzaine de minutes grâce à un installateur en mode graphique.

Historique et fonctionnalités 

Aptosid/Sidux a été initié par des ex-développeurs de Kanotix, dont notamment Stefan Lippers-Hollmann (slh), à la suite de dissensions avec le leader de cette distribution. La force de l'équipe de développement est d'être arrivée à éliminer une grande partie des problèmes liés à l'utilisation du code instable de Debian Sid, permettant ainsi à des utilisateurs moyens de profiter des dernières avancées du monde du logiciel libre.

Afin de faciliter encore plus le maintien du système dans un état stable, l'équipe Aptosid a développé des scripts extrêmement utiles et intuitifs, le meilleur exemple étant smxi. Smxi est un script proposant de nombreuses fonctionnalités de façon conviviale. Il est conçu pour être exécuté en dehors de l'environnement graphique, en mode init 3, ce qui permet d'éviter des surprises désagréables lors d'une mise à jour critique du système. Ce script fonctionne par étapes, proposant à chacune d'elles plusieurs alternatives, chaque alternative étant expliquée brièvement et des options étant prévues au cas où un problème courant se poserait. Les fonctionnalités suivantes sont proposées dans cet ordre (liste non exhaustive) :

 mise à jour de la base de données des paquetages disponibles (apt-get update),
 mise à jour / réinstallation du noyau,
 mise à jour du système (apt-get dist-upgrade) — avant la mise à jour, le script affiche une liste de points importants selon l'équipe Sidux (par exemple : quelles réponses donner à la suite de la mise à jour de certains paquetages, avertissements pour attendre qu'un problème critique soit résolu avant de tenter une mise à jour, etc.),
 résolution de problèmes,
 installation de logiciels propriétaires communs (par défaut, seuls des logiciels entièrement libres sont inclus dans Sidux),
 installation de pilotes graphiques propriétaires (réinstallation nécessaire à chaque mise à jour du noyau !),
 retour en mode graphique (init 5).

Aptosid est livré sous plusieurs formes : un liveDVD assez complet, une version liveCD allégée (lite) et plus récemment une version dédiée à l'éducation (seminarix). Le nom des différentes versions est toujours écrit en caractères grecs.

Le développement de Sidux a été mis en pause au début de l'été 2010 : alors que le rythme de parution des versions était trimestriel, la dernière version de Sidux présente sur les miroirs est la 2010-01-hypnos (début 2010) - ces évènements ont été provoqués par des désaccords entre l'équipe des développeurs et les responsables de la société Sidux e.V. chargée de la gestion financière et légale.

Les désaccords n'ayant finalement pu être résolus, il a été annoncé le  que le projet Sidux était arrêté. Cependant, le jour même, l'équipe de développement a fait renaître Sidux sous le nom Aptosid, voir la dépêche. Deux nouvelles versions Aptosid 2010-02 "Κῆρες" et Aptosid 2010-03 "Ἀπάτη" ont ainsi été publiées en septembre et . Pour les utilisateurs de Sidux non encore convertis, une simple mise à jour des sites de téléchargement du système de paquetage APT permet d'assurer la transition automatique de Sidux vers Aptosid.

Activité 
Le développement d'Aptosid semble être au point mort depuis 2013, le site distrowatch.com le pointe comme "dormant" à ce jour (17/02/2017).

Documentation 
L'un des points forts d'Aptosid est son guide de l'utilisateur particulièrement bien écrit et mis à jour régulièrement. Bien qu'il ne soit pas complet (étant donné l'énorme base logicielle fournie par Debian), il offre une excellente introduction à l'installation et l'utilisation d'Aptosid, ainsi que certaines règles de bonne pratique que les utilisateurs expérimentés seront contents d'apprendre.

Ce guide de l'utilisateur est complété par d'autres moyens d'information : un forum, des listes de discussion et des canaux IRC où il est possible d'obtenir rapidement de l'aide.

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel
  Forum de discussion officiel
  forum Français de Aptosid (non officiel)
  Page de téléchargement
  Guide de l'utilisateur
  Site Myrinix

Distribution dérivée de Debian
Live CD
Distribution Linux abandonnée